Kolga puede referirse a:

 Kolga, la hija de Ægir en la mitología nórdica.
 Kolga, un lugar del Condado de Harju, en Estonia.
 (191) Kolga, un asteroide.